Кристин Гириш (, род. 20 августа 1990 года в Цвиккау, Саксония, Германия) — немецкая легкоатлетка, выступающая в тройном прыжке. Чемпионка Европы в помещении 2017 года. Серебряный призёр чемпионата мира в помещении 2016 года. Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года. Участница Олимпиады 2016 года. Трёхкратная чемпионка Германии на открытом воздухе (2014, 2015, 2017) и трёхкратная чемпионка в помещении (2012, 2014, 2015).

Биография и карьера 
Занимается прыжками в длину с 16 лет. Дебютировала на международных соревнованиях в 2007 году на чемпионате мира среди юношей в Остраве, где заняла 6 место. В 2016 году на своей дебютной Олимпиаде заняла 11 место с результатом 13,96 м.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 

 
 

Прыгуны тройным Германии
Прыгуны в длину Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Германии по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года